Alla fine del 2014 la Nazionale di rugby a 15 dell'Argentina intraprese un tour in Europa con tre test match contro, nell'ordine, ,  e .

Il bilancio del tour fu di una sconfitta a Edimburgo contro la  e due vittorie, a Genova e a Saint-Denis, rispettivamente contro  e .

Risultati

Note 

Tour di rugby a 15 in Francia
Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche
Tour di rugby a 15 in Italia